Эль-Махмудия () — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Багдад. Административный центр одноимённого округа.

Город находится на площади так называемого иракского «» («Triangle of Death») — территории между городами Эль-Махмудия, Искандария и Юсуфия.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, в междуречье Тигра и Евфрата, на высоте 31 метра над уровнем моря.
Эль-Махмудия расположена на расстоянии приблизительно 15 километров к югу от Багдада, административного центра провинции и столицы страны.

Население 
На 2012 год население города составляло 68 054 человека. В национальном составе преобладают арабы, в конфессиональном — мусульмане-сунниты.

См. также 
 Убийство в Махмудии
 Багдад (мухафаза)
 Юсуфия
 Эль-Латифия

Примечания 

Города Ирака